Scharaw ist ein mongolischer Personenname:

Als Vatersname
 Scharawyn Gungaadordsch (* 1935), Premierminister der Mongolei 1990
 Scharawyn Pürewdschaw (* 1927), mongolischer Schachspieler

Als Eigenname
 Bjambasürengiin Scharaw (1952–2019), mongolischer Komponist
 Mardsan Scharaw (1869–1939), mongolischer Maler

Siehe auch:
 Sharav